Vingt-cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Jefferson ().

Vingt d'entre eux ont été baptisés en l'honneur de Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis :
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État du Colorado ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de l'Idaho ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Jefferson, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de Nebraska ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de New York ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
 le comté de Jefferson, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État du Wisconsin.

Pour quatre autres comtés, l'origine de la dénomination reste incertaine :
 le comté de Jefferson, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État du Montana ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de Washington.

Dans les deux cas restants, l'origine directe du nom du comté n'est pas liée au président Jefferson, mais le nom  « d'inspiration » était quant à lui directement lié à celui de l'homme d'État :
 le comté de Jefferson, situé dans l'État de l'Oregon, baptisé d'après le Mont Jefferson, qui avait été nommé en l'honneur du président ;
 le comté de Jefferson, situé dans l'État du Texas, baptisé d'après Jefferson, municipalité qui avait précédé le comté, et qui avait été nommée en l'honneur du président.

En outre, dans l'État de Louisiane, il existe une paroisse de Jefferson (nommée en l'honneur de Thomas Jefferson). La paroisse (parish) est l'équivalent, dans l'État de Louisiane, du comté (county) dans les autres États.

Par ailleurs, sans qu'il y ait homonymie, il existe un comté et une paroisse de Jefferson Davis, nommé d'après le président des États confédérés d'Amérique :
 paroisse de Jefferson Davis (Louisiane) (Jefferson Davis Parish, Louisiana) ;
 comté de Jefferson Davis (Mississippi).

Voir aussi 
 

ru:Джефферсон#Округа